Luna Luna steht für:

 Luna Luna (Band), eine deutsche Musikgruppe
 Luna Luna (Kunst), einen Vergnügungspark und ein Projekt von André Heller